Csehország
 Svatý Jan, település a Příbrami járásban
 Svatý Jan nad Malší, település a České Budějovice-i járásban
 Svatý Jan pod Skalou, település a Berouni járásban
 Svatý Jan, Struhařov településrésze a Benešovi járásban
 Svatý Jan t. Krsovice, Chlístovice településrésze a Kutná Hora-i járásban